Johann Joseph Fux - um compositor e professor de música da Áustria, famoso por um tratado de composição, Gradus ad Parnassum
Luiz Fux - um jurista brasileiro, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e atual ministro do Supremo Tribunal Federal
Maria Fux - uma dançarina, coreógrafa e dançaterapeuta argentina

Desambiguações de sobrenomes